Cikeruh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikeruh, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cikeruh, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar